Die Parlamentswahl in Kambodscha 2018 (Wahl zur sechsten kambodschanischen Nationalversammlung) wurde am 29. Juli 2018 durchgeführt. Die Zahl der Wahlberechtigten sank zum ersten Mal seit 1993, und zwar um 13,39 %. Die Wahlen ergaben einen erdrutschartigen Sieg der regierenden Kambodschanischen Volkspartei des Premierministers Hun Sen, die 76,85 % der Stimmen und sämtliche 125 Sitze gewann. Möglich wurde dieses Resultat durch die Auflösung der größten Oppositionspartei, der Nationalen Rettungspartei Kambodschas (Cambodian National Rescue Party, CNRP) im November 2017. Die CNRP hatte daraufhin zum Boykott der Wahlen durch Nichtteilnahme oder Abgabe ungültiger Wahlzettel aufgerufen. 16,98 % der Wahlberechtigten nahmen nicht teil, 8,55 % legten ungültige Wahlzettel ein. Von den übrigen 19 Parteien, die an der Wahl teilnahmen, kamen die monarchistische FUNCINPEC auf 5,89 %, die Liga für Demokratie (Ligue for Democracy Party, LDP) auf 4,86 % und die Khmer Will Party (KWP) auf 3,35 % der gültigen Stimmen. Die übrigen 16 Parteien erhielten insgesamt 9,06 %. Die offiziellen Zahlen wichen nur wenig von den provisorischen ab, gegen die in der gesetzlichen Frist von 72 Stunden keine Einwände erhoben worden waren. Umstritten ist die angeblich hohe Wahlbeteiligung von 83,02 %, die für die regierende CPP ein wichtiges Merkmal für die Legitimität des Resultats ist.

Ergebnisse 

* Die Angaben zu den Änderungen der Anzahl Sitze beziehen sich auf die Situation vor der Auflösung der CNRP und vor der Aufteilung von deren Sitzen

Einzelnachweise 

Kambodscha
2018